Мае́ль-Пестів'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 45 км на захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Маель-Пестів'ян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маель-Пестів'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор